Сорога (рыба) — вид рыб (плотва обыкновенная) рода плотва
 Сорога (река) — река в Тверской области
 Сорога (деревня) — деревня в Осташковском районе Тверской области, центр Сорожского сельского поселения